Diplolophium marthozianum är en flockblommig växtart som beskrevs av Jacques Duvigneaud. Diplolophium marthozianum ingår i släktet Diplolophium och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
marthozianum